

Geografia 
 Buenos Aires – capitale dell'Argentina
 Provincia di Buenos Aires – provincia dell'Argentina
 Buenos Aires – comune del Brasile nello stato del Pernambuco
 Buenos Aires – comune della Colombia nel dipartimento di Cauca
 Buenos Aires – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone omonimo
 Cantone di Buenos Aires – cantone della Costa Rica
 Buenos Aires – distretto della Costa Rica nel cantone di Palmares
 Buenos Aires – comune del Nicaragua nel dipartimento di Rivas
 Buenos Aires – comune della Repubblica di Panama, nel distretto di Chame, provincia di Panama
 Buenos Aires – comune della Repubblica di Panama, nel distretto di Ñürüm, comarca di Ngäbe-Buglé
 Buenos Aires – distretto del Perù nella regione di Piura
 Buenos Aires – distretto del Perù nella regione di San Martín
 Buenos Aires – località statunitense dell'Arizona
 Buenos Aires (Lares, Porto Rico) – quartiere della città di Lares, Porto Rico
 Lago Buenos Aires – lago della Patagonia

Altro 
 Buenos Aires – stazione della metropolitana di Madrid
 Buenos Aires – singolo di Baby K del 2020
 Corso Buenos Aires – strada di Milano